De 16 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de mannendubbel in september van 2015 waren automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 48 dubbelparen speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst kwalificatieronde met 12 groepen van 4 paren. Alle groepswinnaars en 4 nummers twee (loting) plaatsen zich voor de eindronde.

De eindronde is een afvalsysteem met 16+12+4=32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Zowel in de kwalificaties als in de eindronde tot de kwartfinale is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen. Vanaf de kwartfinale dienen 4 sets gewonnen te worden.

Titelhouders waren de Kroaat Tan Ruiwu en de Pool Wang Zengyi. Zij hebben hun titel niet verdedigd.

Geplaatste paren 
Plaatsing is op basis van de opgetelde individuele dubbelranking van september 2015.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Ewout Oostwouder en het dubbelpaar Laurens Tromer / Rajko Gommers deel. Oostwouder haalde de eindronde met zijn Sloveense dubbelpartner Jan Žibrat maar verloor daar de eerste partij. Namens België namen de dubbelparen Florent Lambiet / Lauric Jean en Cédric Nuytinck / Robin Devos deel. Beiden kwamen niet door de kwalificates heen.

Kwalificatie

Groep 1-3

Groep 4-6

Groep 7-9

Groep 10-12

Eindronde 

mannen dubbelspel